Longdon est un patronyme et toponyme désignant notamment :

Patronyme

Joanne Russell-Longdon (née en 1954), joueuse de tennis américaine
Terence Longdon (1922-2011), acteur britannique

Toponyme

Mont Longdon, montagne de la Malouine orientale

Longdon, village du Staffordshire
Longdon, village du Worcestershire
Longdon-on-Tern, village du Shropshire